Светослав (Слав) (Поп)Иванов Маджаров е български военен деец от Македония.

Биография 
Светослав Маджаров е роден в 1893 година в град Солун. Той е най-малък син на архимандрит Иван (Йона) Маджаров, български архиерейски наместник в Солун и брат на революционера Лазар Маджаров. През 1912 година завършва с двадесет и шестия випуск Солунската българска мъжка гимназия, а по-късно химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Участва в Първата световна война в 12 рота на Шестдесет и трети пехотен полк. Загива на 29 ноември 1915 година в гевгелийското село Гявато.

Родословие

Бележки 

Родени в Солун
Двадесет и шести випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Софийския университет
Български военни дейци от Първата световна война
Загинали през Първата световна война
По произход от Негован